Passau, ville de Bavière au confluent du Danube, de l’Inn et de l'Ilz
 L'arrondissement de Passau, arrondissement (Landkreis en allemand) de Bavière (Allemagne) situé dans le district (Regierungsbezirk en allemand) de Basse-Bavière
 La principauté épiscopale de Passau, État du Saint-Empire romain germanique
 Le diocèse de Passau, diocèse de l'Église catholique apostolique et romaine
 Saint-Étienne de Passau, la cathédrale de Passau, église où se trouve le siège — la cathèdre — de l'évêque diocèsien de Passau

Homonymie de toponyme